

Miejscowość w Polsce 
 Kazimierz Biskupi – wieś  w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

Inne 
 Kazimierz Biskupi – gmina wiejska
 Kazimierz Biskupi – dawna gromada
 Kazimierz Biskupi – nieistniejąca już stacja kolejowa

Zobacz też 
 Lądowisko Konin-Kazimierz Biskupi